Mordaza hace referencia a:
Mordaza como elemento para impedir el habla.
Ley mordaza, ley que impide o limita el ejercicio de libertades como la de expresión o la de información.
Mordaza como mecanismo usado en máquinas herramientas para la sujeción de piezas.